Лотос — название нескольких масонских лож, первая из которых была основана в Великой ложе Франции, в 1933 году.

Ложа «Лотос» № 638 ВЛФ 
Ложа была основана 18 ноября 1932 года. Инсталляция прошла 3 марта 1933 года. Работала по Древнему и принятому шотландскому уставу под эгидой Великой ложи Франции под № 638. До войны проводила собрания в русском масонском доме на улице Иветт каждую первую и третью пятницу месяца. С 1935 собрания также проходили на квартирах членов ложи и в русских ресторанах «Киев» и «Московские колокола». После войны собиралась на улице Пюто, д. 8. 12 февраля 1976 года присоединилась к объединенной русской ложе Астрея-Юпитер. В 1979 году была закрыта декретом великого мастера ВЛФ вместе со всеми русскими ложами. Численность ложи за 44 года составила 89 масонов.

Ложа «Лотос» ВНЛФ 
Ложа «Лотос» была основана 12 октября 1993 года в Москве.

Ложа «Лотос» № 2 ВЛР 
24 июня 1995 года в Москве прошла учредительная ассамблея Великой ложи России. Учредителями Великой ложи России выступили Великая национальная ложа Франции и четыре ложи ранее созданные ею на территории России. После учреждения все ложи вошли в состав Великой ложи России и получили новые реестровые номера. Ложа «Лотос» получила № 2.

В 2010 году ложа «Лотос» № 2 была объединена с ложей «Братская любовь» № 10, и теперь носит название «Лотос-Братская любовь» № 2/10. И в таком качестве продолжает свои труды под юрисдикцией Великой ложи России.

Ложа «Лотос» ОВЛР 
Весной 2001 года члены ложи «Лотос» № 2 вышли из ВЛР и создали 16 апреля 2001 года Русскую великую регулярную ложу. Учредительницей РВРЛ выступила ложа «Лотос».

В 2007 году из ВЛР вышла ещё одна группа членов ложи «Лотос» № 2, которая в июле 2007 года объединилась с членами РВРЛ. В 2008 году, 11 октября, на своей ассамблее, была создана Объединённая великая ложа России (ОВЛР), куда и вошла ложа «Лотос» под № 2.

См. также 
 Масонство в России
 Масонство во Франции
 Русское масонство в мире

Примечания 

Масонские ложи
Великая ложа Франции
Великая ложа России
Объединённая великая ложа России